

Belgique 
 Rue des Bons Enfants à Bruxelles
 Rue des Bons Enfants à Liège

France 
 Rue des Bons-Enfants à Dijon
 Rue des Bons-Enfants à Grenoble
 Rue des Bons-Enfants à Lyon
 Rue des Bons-Enfants à Marseille
 Rue des Bons Enfants à Orléans
 Rue des Bons-Enfants à Paris
 Rue des Bons-Enfants à Paris : nom donné, au , à la rue Portefoin ; appellation due à la proximité de l’hospice des Enfants-Rouges
 Rue Neuve-des-Bons-Enfants à Paris : ancien nom de la rue Radziwill ; proche de l’actuelle rue des Bons-Enfants
 Rue des Bons-Enfants à Rouen
 Rue des Bons-Enfants à Saint-Germain-en-Laye
 Rue des Bons Enfants à Saint-Pierre
 Ruelle des Bons-Enfants à Cannes-Ecluse

Pays-Bas 
 Rue des Bons-Enfants à Maastricht - Bonnefanten straat

Voir aussi 
 Collège des Bons-Enfants (homonymie)
 Mauvais-garçons
 :nl:Bonnefantenmuseum

Bons-Enfants